Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское. Традиционный хлеб народов Средней Азии, в основном узбеков и таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов и казахов, народов Афганистана. Также другие виды лепёшек встречаются во многих кухнях мира — от средиземноморской до латиноамериканской. Также разные виды лепёшек с начинкой встречаются у народов Кавказа .

В тесто можно добавлять разнообразные компоненты: специи, приправы, шкварки, сыр, ягоды и фрукты.

Классификация 
Лепёшки классифицируются
 По типу теста, которое в них используется:
 ржаная лепёшка;
 сдобная лепёшка;
 пресная лепёшка.
 По способу приготовления:
 тандырная лепёшка (тандыр-нан) — лепёшка, выпеченная в тандыре.
 По принадлежности к обряду или народу.

Лепёшки в кухнях мира 

 Баннок — жареный хлеб в индейской кухне.
 Галеты — французская кухня.
 Касабе — изготавливаются из корня юкки в индейской кухне.
 Лава́ш — тонкие лепёшки из пшеничной муки преимущественно у народов Кавказа, Ближнего Востока и Средней Азии.
 Матнака́ш — армянская кухня.
 Маца́ — единственный вид хлеба, разрешённый к употреблению в течение еврейского праздника Песах.
 Мчади — грузинская кухня.
 Кулча — таджикская кухня.
 Гирдача — таджикская кухня.
 Фатир — таджикская кухня.
 Нон — таджикская кухня.
 Наан — индийская кухня.
 Нокаке — кукурузные лепёшки в индейской кухне.
 Пане каразау — кухня Сардинии.
 Пи́та — средиземноморская кухня.
 Пите — крымскотатарская кухня
 Пицца — итальянская кухня.
 Пупуса — толстая кукурузная лепёшка в индейской кухне.
 Рейкялейпя — из ржаной муки в финской кухне.
 Сискал — вайнахская кухня, кукурузные толстые лепёшки.
 Танды́р-нан (тандырный хлеб) — среднеазиатские разновидности:
 Токоч — в киргизской кухне и Тогач — у уйгуров.
 Табана-нан в казахской кухне, особая лепёшка выпеченная в сковороде.
 Патыр — узбекская кухня.
 Торти́лья — хлеб из кукурузной муки у народов Латинской Америки.
 Фокачча — итальянская кухня.
 Фогаса — каталонская кухня.
 Хачапу́ри — грузинская кухня.
 Чапа́ти — индийская кухня.
 Чапильг — ингушская кухня
 Чепалгаш — чеченская кухня
 Хынглыш, Хингалш — ингушские и чеченские лепёшки с начинкой из варёной тыквы.
 Хычин — карачаево-балкарская кухня.
 Чуду — лепёшки с начинкой у кухонь народов Дагестана.
 Чуре́к — общее название хлеба на Северном Кавказе (в основном Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии), в Азербайджане, а также в Хорезме.
 Шельпек — традиционная казахская и уйгурская жареная лепёшка.
 Шотландские свадебные лепёшки.

Литература 
 
 
 
 
 ГОСТ 9903-61 «Лепёшки ржаные. Технические условия».
 ГОСТ 24557-89 «Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия» (лепёшки «майские», «сметанные»).

Ссылки